Пушкинизм

 Пушкинизмы — крылатые слова A.C. Пушкина
 Пушкинизм — устаревшее именование науки о A.C. Пушкине, пушкинистика